Rzepiszcze – wieś gminna i gmina w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach.
 Rzepiszcze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Ciecierki.
 Rzepiszcze – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
 Rzepiszcze – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.
 Rzepiszcze  – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.